Minali puede hacer referencia a:

Personas 
Nicola Minali, ciclista italiano.
Riccardo Minali, ciclista italiano.

Miscelánea 
Carrer Minali, calle de la ciudad española de Gerona.
Minali, curso de agua en Camerún.